Lanfredini – antica famiglia di Firenze
 Giacomo Lanfredini – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giovanni Lanfredini – banchiere e politico italiano
 Patrizia Lanfredini – ex nuotatrice italiana